Andrés Romero puede referirse a:

Andres Carlos Romero, concejal de la ciudad de San Francisco (Córdoba-Argentina) período 2019-2023, por el espacio político Frente de Todos.
 Andrés Romero Samaniego, entrenador y retirado futbolista chileno del club Universidad Católica.
 Andrés Fabricio Romero, futbolista argentino del club Montreal Impact.
 Andrés Josué Romero, futbolista venezolano del club Monagas Sport Club
 Andrés Romero (golfista), golfista argentino (w:en).